Papež Hadrijan je bilo ime več papežev:

 Papež Hadrijan I. (772–795)
 Papež Hadrijan II. (867–872)
 Papež Hadrijan III. (884–885)
 Papež Hadrijan IV. (1154–1159)
 Papež Hadrijan V. (1276)
 Papež Hadrijan VI. (1522–1523)